Terrell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward E. Terrell
 Edward Everett Terrell